Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Rosenborg BK depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1965.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Rosenborg BK en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Rosenborg BK
Rosenborg BK